Oscar Wanscher kan syfta på flera personer:

 Oscar Wanscher (1846-1906), dansk kirurg och professor
 Oscar Wanscher (1906-1956), dansk läkare, dr. med. och prosektor